Az 1993-as UEFA-szuperkupa a 18. európai szuperkupa-döntő volt. A bajnokcsapatok Európa-kupája átszervezése miatt az UEFA-szuperkupa kiírása úgy módosult, hogy az új elnevezésű, UEFA-bajnokok ligája győztese mérkőzött a kupagyőztesek Európa-kupája győztesével.

A döntőbe eredetileg az 1992–1993-as UEFA-bajnokok ligája-győztes francia Olympique Marseille került volna, azonban a francia csapatot bundabotrány miatt kizárták. Helyette a döntős, olasz AC Milan játszhatott. Ellenfele az 1992–1993-as kupagyőztesek Európa-kupája-győztes olasz Parma volt.

A kupát a Parma FC nyerte. Az első mérkőzésen 1–0-ra kikapott a Milantól, de a visszavágón, idegenben, hosszabbítás után kiharcolta a győzelmet.

Eredmények

Első mérkőzés

Második mérkőzés

A szuperkupát a Parma FC nyerte 3–1-es összesítéssel.

Lásd még 
 1992–1993-as UEFA-bajnokok ligája
 1992–1993-as kupagyőztesek Európa-kupája

Források
 
 

1993
Uefaszuperkupa